

Biografia 
Ippolita nacque nel 1481; il padre, Carlo Sforza era un figlio illegittimo di Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano e di Lucrezia Mandriani, mentre la madre Bianca Simonetta era la Signora di Galliate. La sorella Angela, nel 1493 sposò Ercole d'Este, figlio legittimato di Sigismondo I d'Este e pertanto nipote del duca di Ferrara, Modena e Reggio, Ercole I d'Este.

Discendenza 

Sposò nel 1493 Alessandro Bentivoglio, conte di Campagna, figlio di Giovanni II Bentivoglio, signore di fatto di Bologna. La coppia ebbe sei figli:

Sforza (?-1530);
Giovanni, morto infante;
Ginevra (1503-1541), sposò Giovanni del Carretto, che ereditò la contea di Casteggio;
Alessandra (1504-?), badessa;
Violante (1505-1550), sposò Giovanni Paolo I Sforza, un figlio illegittimo di Ludovico il Moro;
Ippolita, monaca benedettina.

Ascendenza

Note

Altri progetti 

Ippolita
Sforza